Mabrouk Zaid (árabe: مبروك زايد - Nascido a 11 de Fevereiro de 1979) é um ex-futebolista saudita que atuava como goleiro.

Carreira 
Pelo Al-Ittihad conquistou diversos títulos nacionais e duas Copa dos Campeões da Ásia no ano de 2004 e 2005.

Pela seleção disputou a Copa do Mundo FIFA de 2002 (como reserva de Mohammad Al-Deayea) e a Copa do Mundo FIFA de 2006, como titular.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Zaid, Mabruk
Goleiros da Arábia Saudita
Zaid, Mabruk
Zaid, Mabruk
Futebolistas do Ittihad FC
Jogadores da Seleção Saudita de Futebol